Каминьский () — фамилия. Известные носители:
 Каминьский, Давид (род. 1995) — польский футболист, нападающий.
 Каминьский, Иренеуш (1925—1996) — польский писатель, журналист и национал-коммунистический активист.
 Каминьский, Казимеж (1865—1928) — польский актёр театра и кино, режиссёр.
 Каминьский, Марек (род. 1964) — польский путешественник, полярник, автор книг, предприниматель.
 Каминьский, Марцин (род. 1977) — польский шахматист, гроссмейстер (1996).
 Каминьский, Матеуш (род. 1991) — польский гребец-каноист, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.
 Каминьский, Францишек (1902—2000) — генерал дивизии Войска Польского (1993), деятель крестьянского движения.
 Каминьский, Эугениуш (род. 1931) — польский актёр театра, кино и телевидения.
 Каминьский, Якуб (род. 2002) — польский футболист, полузащитник.
 Каминьский, Ян (1922—2016) — польский политик.

См. также 
 Камински
 Каминский